Това е списък на родовете от семейство Житни (Poaceae).

Списъци за наука